Le Trou au Diable ou Trou du diable désigne plusieurs lieux.

En Belgique 
 un ravin au Bois de la Cambre

En France
 une grotte de Mâlain en Côte-d'Or
 une cascade, autrement appelée Cascade de la Sompe à Lagorce en Ardèche
 la source du Croult au Thillay dans le Val-d'Oise
 une excavation de Betteville en Seine-Maritime
 une grotte marine à la Ciotat
 une ancienne carrière ardoisière à La Bazoque dans le Calvados
 un lieu de la rivière d'Argent à Huelgoat dans le Finistère
 Trou du Diable, une grotte marine de Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée
 un site sur le ruisseau Varagno à Poggio-di-Nazza en Corse
 une caverne marine effondrée de la baie aux Cayes à Saint-Martin
 une faille sur la commune de Molles (Allier) où Jean Zay a été assassiné le 
 une baie à Sainte-Luce en Martinique, enjambée par le Pont sur le Trou au Diable
 une portion de la route départementale 6015 entre Gaillon et Heudebouville, et plus précisément à la sortie de Vieux-Villez en direction de Fontaine-Bellenger
 une cavité du mont Faron à Toulon dans le Var.
 une cavité de Marie-Galante en Guadeloupe.

Au Canada
 un lieu de la Rivière Saint-Maurice à Shawinigan au Québec
 Trou du Diable, une grotte de Saint-Casimir au Québec
 une microbrasserie à Shawinigan au Québec

Aux États-Unis
 une petite portion de la vallée de la Mort en Californie
 un site dangereux des gorges du Niagara
 où eut lieu la bataille du Trou du Diable en 1763 entre les Amérindiens et les troupes britanniques

Au Royaume-Uni
 un cratère dans les falaises de Sainte-Marie (Jersey)
 un trou de 460 mètres dans la Mer du Nord au large d'Édimbourg (Écosse)

Lettonie
 Velna ala - une grotte formée par une source tarie sur la rive droite de Sigulda nommée Krimulda.

Autres
 Le Trou du Diable, roman de Serge Alkine (Mon roman d'aventures)

Voir aussi

Références

Homonymie de toponyme